Чжань Хаоцін і Чжань Юнжань були чинними чемпіонками і успішно захистили свій титул, перемігши у фіналі пару Луціє Градецька і Катерина Сінякова з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw 

Taiwan Open, парний розряд
2017